Унион (Union):
 «Унион» — российская электротехническая компания рубежа XIX—XX вв., рижский завод которой стал предшественником завода VEF.

Персоналии 
 Граф де ла Унион (исп.) — испанский аристократический титул, созданный в 1778 году для главы младшей ветви семьи Карвахаль.
 Карвахаль де ла Унион, Луис Фирмин де (1752—1794) — испанский военачальник, 1-й граф де ла Унион.
 Карвахаль-Варгас, Хосе Мигель де (1771—1828) — испанский премьер-министр (1814), сын Луиса Фирмина де Карвахаля, 2-й граф де ла Унион.

Футбольные клубы 
 Унион (Санкт-Петербург) — одна из сильнейших футбольных команд дореволюционного Петербурга. Ныне клуб не существует.
 Унион (Москва) — одна из сильнейших футбольных команд дореволюционной Москвы. Ныне клуб не существует.
 Унион (Николаев) — одна из сильнейших футбольных команд дореволюционного Николаева. Ныне клуб не существует.
 Унион (Краснодар) — российский и советский футбольный клуб. Ныне клуб не существует.
 Унион (Санта-Фе) — аргентинский клуб Примеры.
 Унион (Берлин) — немецкий клуб Бундеслиги.
 Унион (Бёккинген) — немецкий клуб. Ныне клуб не существует.
 Унион (Вельс) — австрийский клуб. Ныне клуб не существует.
 Унион (Гуртен) — австрийский клуб региональной лиги.
 Унион (Гюннингфельд) — немецкий футбольный клуб. Ныне клуб не существует.
 Унион (Инсбрук) — австрийский клуб Ландеслиги.
 Унион (Жижков) — чешский футбольный клуб.
 Унион (Золинген) — немецкий клуб региональной лиги.
 Унион (Люксембург) — люксембургский клуб. Ныне клуб не существует.
 Унион (Мюльхаузен) — немецкий клуб Тюрингенлиги.
 Унион (Перг) — австрийский клуб Ландеслиги.
 Унион (Рига) — латвийский клуб. Ныне клуб не существует.
 Унион (Санкт-Флориан) — австрийский клуб региональной лиги.
 Унион (Фёкламаркт) — австрийский клуб Оберлиги.
 Унион (Фюрстенвальде) — немецкий клуб Оберлиги.
 Унион (Хеб) — чешский клуб.

См. также 
 Union
 Юнион